La Hora puede referirse a:

 La Hora, periódico chileno.
 La Hora, periódico ecuatoriano.
 La Hora, periódico guatemalteco.
 La Hora, antiguo periódico uruguayo.
 La Hora, antigua revista española.